Statistika Maltese Premier League v sezoně 1934/35.

Přehled 
Hrálo sedm týmů a šampionem se stala Floriana FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1934
Fotbal v Evropě v roce 1935